Romandiet runt 2021 var den 74:e upplagan av det schweiziska etapploppet Romandiet runt. Cykelloppets prolog och fem etapper kördes mellan den 27 april och 2 maj 2021 med start i Oron och målgång i Fribourg. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av brittiska Geraint Thomas från cykelstallet Ineos Grenadiers.

Deltagande lag

Etapper

Prolog

1:a etappen

2:a etappen

3:e etappen

4:e etappen

5:e etappen

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser
Romandiet runt 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Schweiz